Soccer, abbreviazione del termine di lingua inglese Association football, è il nome con il quale in alcuni paesi anglofoni quali Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda viene definito il gioco del calcio.

Videogiochi
 Soccer – videogioco del 1980 per Intellivision
 Soccer – videogioco del 1980 per Sears Tele-Games
 Soccer – videogioco del 1982 della Thorn EMI per Atari 8-bit
 Soccer – videogioco del 1982 per Atari 5200
 Soccer – videogioco del 1985 della Nintendo per NES
 Soccer – videogioco del 1991 per Game Boy (titolo giapponese)
 Soccer – videogioco del 1994 per Game Boy

Film
Soccer – cortometraggio del 1931 diretto da Albert H. Kelley
Soccer – documentario del 1975 diretto da Shelah Reljic
Soccer – cortometraggio di animazione del 1999 diretto da Darren Walsh

Altri progetti